Pringle podría referirse a:

Geografía 
 Pringle (Dakota del Sur)
 Pringle (Pensilvania)

Autores de nombres científicos 
 Pringle - Cyrus Guernsey Pringle 1838-1911
 J.S.Pringle - James Scott Pringle 1937-